Глиноецк:

 Глиноецк — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Цеханувский повят.
 Глиноецк — гмина (волость) в Польше, входит в Цеханувский повят, Мазовецкое воеводство.